Hippodamia bezeichnet

 (692) Hippodamia, einen Asteroiden
 Hippodamia (Gattung), eine Gattung der Marienkäfer
 Hippodamia (Trilogie), ein Melodram von Zdeněk Fibich

Siehe auch:
 Hippodameia